Municipio de Chelsea puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Chelsea (condado de Butler, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Butler.
 Municipio de Chelsea (condado de Fillmore, Nebraska), un municipio ubicado en el condado de Fillmore.